Pouy ou poey signifient coteau en gascon.

Patronyme 

 Jean-Bernard Pouy (né en 1946), écrivain libertaire français ;
 Josiane Pouy, Miss France 1952.

Toponyme 

 Pouy : commune française, située dans le département des Hautes-Pyrénées
 Pouy, ancien nom de la commune de Saint-Vincent-de-Paul, renommée en 1828
 Pouy, ancienne commune française de Lot-et-Garonne, aujourd'hui intégrée à Moncrabeau
 Pouy, une commune du Burkina Faso
 Pouy-Roquelaure : commune française, située dans le département du Gers
 Pouy-Loubrin : commune française, située dans le département du Gers
 Pouy-de-Touges : commune française, située dans le département de la Haute-Garonne
 Pouy-sur-Vannes : commune française, située dans le département du Aube
 Saint-Orens-Pouy-Petit : commune française, située dans le département du Gers
 Ferme de Pouy : domaine agricole dans le département des Landes

Homonymie de toponyme
Patronyme occitan